Муттерс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70331.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханзёрг Пер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля